Гамсаху́рдия () — дворянский род из Мегрелии. Признаны в дворянстве Российской империи в 1880 году и внесены в «Именный посемейный список лицам, признанным в тавадском и азнаурском достоинстве по Мингрелии».

Генеалогическое древо рода Гамсахурдия